Фронт реформистов (), ранее называвшийся Фронтом демократии () и Фронт консолидации за демократию () — политический альянс малоизвестных партий иранских реформистов, ранее поддерживавший .

История

Парламентские выборы 2008 года 

В 2008 году для участия выборах в иранский Меджлис была сформирована Коалиция народных реформ, состоящая из 14 групп. Ключевыми фигурами альянса стали , политик и журналист, и , политик и активист, жена Мехди Карруби. Коалиция объединила Партию демократии Кавакебян,  Фатимы Карруби и некоторых политиков из , но не самой партии. Союзниками коалиции на выборах были Партия национального доверия и , главными конкурентами Совет по координации Фронта реформ, а также консервативные  и . Итоги голосования оказались не очень хорошими для реформистских сил. Оба участника выборов от реофрмистов, Коалиция реформистов и Коалиция народных реформ получили в общей сложности 17,9 % и 51 место в Меджлисе.

Парламентские выборы 2012 
Перед выборами в Меджлис 2012 года коалиция под предводительством Мостафы Кавакебяна получила новое название, «Фронт реформистов», похожее на «Фронт реформ», под которым в предыдущих в выборах участвовал Совет по координации Фронта реформ, в 2012 решивший не идти на выборы. Некоторые реформистские группы исключали для себя какое-либо сотрудничество с Фронтом реформистов, а некоторые даже называли их «фальшивыми реформистами». В одном из избирательных округов провинции Тегеран Фронт реформистов выставил 15 кандидатов совместно с профцентром «». Эти две группы были наиболее заметными реформистскими партиями, участвующими в выборах. По итогам голосования Фронт реформистов получил 4,48 % голосов избирателей и 13 мест в Меджлисе.

Уход Партии демократии и раскол фронта 
В начале лета 2014 года Партия демократии покинула фронта, предпочтя остаться в Совете по координации Фронта реформ. После выхода во фронте произошёл раскол. Одна фракция считала, что новым Генеральным секретарём должен стать заместитель Генсека , в то время как другая фракция поддержала Али Фаэзи и сохранила Маджида Мохташами в качестве пресс-секретаря. 26 октября 2014 года одна из фракций попыталась зарегистрировать фронт в МВД Ирана и тем самым избавиться от конкурентов. В октябре 2014 года бывший лидер Фронта реформистов Мостафа Кавакебян раскритиковал решение о создании параллельного реформистского альянса в 2008 году.

Парламентские выборы 2016 года 
Список Фронта реформистов, опубликованный перед выборами в Меджлис 2016 года, на 100% совпадал со общереформистским «». В итоге, «Список Надежды» получил 41,03 % голосов избирателей и 119 мест в Меджлисе из 290, став ведущей силой иранского парламента.

Участники 
Фронт реформистов включает в себя небольшие политические партии, а также местные партии и менее формальные группы и организации. Группы, упомянутые в качестве членов альянса по источникам, включают в себя:

 Партия свободы ()
 Партия национального единства Ирана (‎)
 Детская партия Ирана (‎)
 Иранская культурная ассоциация (‎)
 Иранская прогрессивная партия (‎)
 Независимая трудовая партия (‎)
 Политическое население иранской национальной власти (‎)
 Население в пользу правопорядка ()
 Последователи завтрашнего дня ()
 Общество юристов-правозащитников ()
 Партия гордости Ирана ()
 Партия пионеров развития ()
 Партия развития остана Керманшах (‎)

 Ассоциация Махестана (‎)
 Ассоциация молодёжи Чехармехали и Бахтиарии (‎)
 Ассоциация преподавателей и выпускников Университета Пайаме Нур (‎)
 Ассоциация учёных  ()
 Ассамблея студентов и выпускников остана Бушир ()
 Ассамблея студентов и выпускников остана Исфахан (‎)
 Ассамблея студентов и выпускников остана Голестан ()
 Ассамблея студентов и выпускников остана Западный Азербайджан ()
 Ассамблея студентов и выпускников остана Илам ()
 Ассоциация выпускников Западного Азербайджано ()
 Ассоциация выпускников Абу Рейхан аль-Бируни (‎)
 Партия народного участия Гиляна (‎)
  ()

Бывшие участники 
  (2000–2014)
  (2008)
Бывшие союзники
 Партия национального доверия Ирана (2008)
  (2008)
 «» (2012)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20161115191951/http://www.jebheeslahtalaban.com/

Политические партии Ирана